Вишес () может относиться:

Носители фамилии 
 Сид Вишес (1957-1979) — британский музыкант, бас-гитарист панк-группы Sex Pistols.
 Сид Вишес (рестлер) — американский рестлер.
 Феликс Вишес — бывшая американская порноактриса, диджей.

Прочее 
 Vicious — песня, написанная Лу Ридом с его второго сольного альбома Transformer.
  Вивиан Харрис — гайанский боксёр-профессионал, выступающий под псевдонимом Vicious.
 «Грешники» (оригинальное название ) –  британский телесериал в жанре ситуационной комедии.